Cruz Cano y Olmedilla ist der Familienname folgender Personen:

 Juan de la Cruz Cano y Olmedilla (1734–1790), spanischer Kartograf, Illustrator und Kupferstecher
 Ramón de la Cruz Cano y Olmedilla (1731–1794), spanischer Dramatiker, siehe Ramón de la Cruz